European Credit Transfer System – sistema di credito formativo universitario
 European Computer Trade Show – fiera di Londra 1988-2004
 Credito formativo universitario o CFU – talvolta utilizzato come sinonimo di ECTS